USS Belleau Wood — кораблі ВМС США.

 USS Puritan (1864) — монітор, закладений у 1863 році, у 1864 році спущений на воду, але так і не добудований. Зданий на злам у 1874 році.
 USS Puritan (BM-1) — монітор, збудований у 1896 році. Брав участь в іспано-американській війні. Зданий на злам у 1922 році.
 USS Puritan (ID-2222) — транспорт, збудований у 1918 році. Проданий у у 1933 році та перейменований на «George M. Cox». Того ж року затонув.
 USS Puritan (IX-69) — допоміжна шхуна, збудована у 1931 році. Викуплена у 1942 році, нНесла патрульну службу під час Другої світової війни. Повернена  власнику у 1944 році.
 Puritan (ACM-16) —  армійський мінний закладач. Викуплений флотом у 1951 році, але до складу флоту не включався і перебував у резерві. Проданий у 1961 році

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни